A Montuherkhopsef (mnṯ-ḥr-ḫpš=f; „Montu az ő erős karjával van”) ókori egyiptomi férfinév, több herceg neve is volt.

 Montuherkhopsef, II. Ramszesz ötödik fia, lásd II. Ramszesz gyermekeinek listája;
 Montuherkhopsef, III. Ramszesz fia;
 Montuherkhopsef, IX. Ramszesz fia.

Ókori egyiptomi nevek